Дороги — германский документальный фильм 2003 года, режиссёр Марат Магамбетов
 Дороги — российский криминальный фильм-драма 2015 года, режиссёр Андрей Гаврилов

См. также 
 Дорога (значения)
 Эх, дороги…